Les Mées puede referirse a: 

 Les Mées, comuna francesa situada en Alpes de Alta Provenza.
 Les Mées, comuna francesa situada en Sarthe.